Plaatsen in Bulgarije
 Poljanovo (Boergas) - dorp in oblast Boergas
 Poljanovo (Chaskovo) - dorp in oblast Chaskovo